Copeland Butte bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Copeland Butte (Douglas County, Oregon)	
 Copeland Butte (Malheur County, Oregon)